Иви́са (Ибица) ():
 Ивиса — остров в Средиземном море, входящий в испанский архипелаг Балеарские острова.
 Ивиса — город на юго-западном побережье острова Ивиса. 
 Ивиса — главный международный аэропорт города Ивиса.
 «Ивиса» — футбольный клуб из одноимённого города.

См. также 
 SEAT Ibiza — субкомпактный хэтчбэк, выпускающийся испанской компанией SEAT с 1984 года.
 Ласаро Ибиса, Блас (1858—1921) — испанский ботаник и миколог.
 «Ibiza» — песня российских певцов Филлипа Киркорова и Николая Баскова.
 Ибица-гейт — политический скандал в Австрии.
 Ибис